

Persone 
 André Brink (1935-2015) – scrittore sudafricano
 Christian Brink (1983) – calciatore norvegese 
 Elga Brink (1895-1985) – attrice tedesca
 Jan ten Brink (1834-1901) – scrittore dei Paesi Bassi
 Jan van den Brink (1915-2006) – politico e banchiere dei Paesi Bassi
 Jeroen van den Brink (1968) – fisico e docente dei Paesi Bassi
 Johannes Brink (1992) – pallavolista statunitense
 Jörgen Brink (1974) – sciatore nordico svedese 
 Julius Brink (1982) – giocatore di beach volley tedesco
 Kim Brink (1952) – allenatore di calcio danese
 Maria Brink (1977) – cantante statunitense
 Mark Brink (1998) – calciatore danese
 Patrick Brink (1980) – wrestler statunitense

Videogioco 
 Brink – videogioco di tipo sparatutto in prima persona